Osoby o tym nazwisku:
 Achmad Bakajew (ur. 1958) – rosyjski kompozytor
 Iwan Bakajew (1887–1936) – radziecki działacz partyjny
 Wiktor Bakajew (1902–1987) – radziecki polityk
 Zielimchan Bakajew (ur. 1992) – rosyjski piosenkarz
 Zielimchan Bakajew (ur. 1996) – rosyjski piłkarz